ślub – uroczystość zawarcia małżeństwa

ślub może też odnosić się do:

 ślub cywilny – ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego
 ślub kościelny – sakrament małżeństwa
 ślub konkordatowy – wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa

Twórczość artystyczna
 Ślub – utwór dramatyczny Witolda Gombrowicza z 1946 roku
 Ślub Sako – albańsko-węgierski film fabularny z 1998 roku
 Ślub (powieść Ismaila Kadare)
 Ślub (powieść Nicholasa Sparksa)

Słynne śluby
 ślub księcia Williama i Katarzyny Middleton